Le patronyme italien Granata ou Granato est un surnom dérivé du grenade (fruit),  en latin granosi, pour indiquer quelqu'un qui produit ou vend ces fruits, ou un surnom pour ceux qui ont les cheveux roux ou teint. 
Catherine Granato (1971-), joueuse de hockey sur glace américaine
Don Granato (1967-), joueur et entraîneur de hockey sur glace américain
Tony Granato (1964-), joueur et entraîneur de hockey sur glace américain
Patronyme italien